Mirny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

Städte:
 Mirny (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Mirny (Sacha), in der Republik Sacha (Jakutien)

Siedlungen städtischen Typs:
 Mirny (Kirow, Oritschi), in der Oblast Kirow, Rajon Oritschi
 Mirny (Samara), in der Oblast Samara

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Adygeja:
 Mirny (Adygeja, Krasnogwardeiskoje), im Rajon Krasnogwardeiskoje
 Mirny (Adygeja, Maikop), im Rajon Maikop
 in der Region Altai:
 Mirny (Region Altai, Burla), im Rajon Burla
 Mirny (Region Altai, Jegorjewskoje), im Rajon Jegorjewskoje
 Mirny (Region Altai, Kulunda), im Rajon Kulunda
 Mirny (Region Altai, Lokot), im Rajon Lokot
 Mirny (Region Altai, Rodino), im Rajon Rodino
 Mirny (Region Altai, Schipunowo), im Rajon Schipunowo
 Mirny (Region Altai, Sonalnoje), im Rajon Sonalnoje
 Mirny (Region Altai, Uglowskoje), im Rajon Uglowskoje
 in der Oblast Archangelsk:
 Mirny (Archangelsk, Konoscha), im Rajon Konoscha
 Mirny (Archangelsk, Njandoma), im Rajon Njandoma
 Mirny (Archangelsk, Ustja), im Rajon Ustja
 in der Oblast Astrachan:
 Mirny (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Mirny (Baschkortostan)
 in der Oblast Belgorod:
 Mirny (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Mirny (Brjansk), im Rajon Brjansk
 Mirny (Brjansk, Gordejewka), im Rajon Gordejewka
 Mirny (Brjansk, Kletnja), im Rajon Kletnja
 Mirny (Brjansk, Starodub), im Rajon Starodub
 in der Oblast Irkutsk:
 Mirny (Irkutsk)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Mirny (Kaliningrad) (Szieden, 1936 bis 1946 Schieden, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 in der Republik Kalmückien:
 Mirny (Kalmückien)
 in der Oblast Kaluga:
 Mirny (Kaluga, Barjatino), im Rajon Barjatino
 Mirny (Kaluga, Duminitschi), im Rajon Duminitschi
 Mirny (Kaluga), im Stadtkreis Kaluga
 in der Oblast Kemerowo:
 Mirny (Kemerowo)
 in der Oblast Kirow:
 Mirny (Kirow, Kilmes), im Rajon Kilmes
 in der Republik Komi:
 Mirny (Komi)
 in der Oblast Kostroma:
 Mirny (Kostroma)
 in der Region Krasnodar:
 Mirny (Krasnodar, Beloretschensk), im Rajon Beloretschensk
 Mirny (Krasnodar, Gorjatschi Kljutsch), im Stadtkreis Gorjatschi Kljutsch
 Mirny (Krasnodar, Gulkewitschi), im Rajon Gulkewitschi
 Mirny (Krasnodar, Jeisk), im Rajon Jeisk
 Mirny (Krasnodar, Kalininskaja), im Rajon Kalininskaja
 Mirny (Krasnodar, Korenowsk), im Rajon Korenowsk
 Mirny (Krasnodar, Krasnoarmeiski), im Rajon Krasnoarmeiski
 Mirny (Krasnodar, Kuschtschowskaja), im Rajon Kuschtschowskaja
 Mirny (Krasnodar, Labinsk), im Rajon Labinsk
 Mirny (Krasnodar, Nowopokrowskaja), im Rajon Nowopokrowskaja
 Mirny (Krasnodar, Sewerskaja), im Rajon Sewerskaja
 Mirny (Krasnodar, Starominskaja), im Rajon Starominskaja
 Mirny (Krasnodar, Tbilisskaja), im Rajon Tbilisskaja
 Mirny (Krasnodar, Tichorezk), im Rajon Tichorezk
 Mirny (Krasnodar, Timaschewsk), im Rajon Timaschewsk
 in der Oblast Kursk:
 Mirny (Kursk)
 in der Oblast Lipezk:
 Mirny (Lipezk, Dankow), im Rajon Dankow
 Mirny (Lipezk, Sadonsk), im Rajon Sadonsk
 in der Oblast Moskau:
 Mirny (Moskau, Ljuberzy), im Rajon Ljuberzy
 Mirny (Moskau, Ramenskoje), im Rajon Ramenskoje
 Mirny (Moskau, Serpuchow), im Rajon Serpuchow
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Mirny (Nischni Nowgorod, Bogorodsk), im Rajon Bogorodsk
 Mirny (Nischni Nowgorod, Warnawino), im Rajon Warnawino
 Mirny (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), im Rajon Woskressenskoje
 in der Republik Nordossetien-Alanien:
 Mirny (Nordossetien-Alanien)
 in der Oblast Nowgorod:
 Mirny (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Mirny (Nowosibirsk, Kotschenjowo), im Rajon Kotschenjowo
 Mirny (Nowosibirsk, Kuibyschew), im Rajon Kuibyschew
 Mirny (Nowosibirsk, Togutschin), im Rajon Togutschin
 Mirny (Nowosibirsk, Ust-Tarka), im Rajon Ust-Tarka
 in der Oblast Orenburg:
 Mirny (Orenburg, Orsk), im Stadtkreis Orsk
 Mirny (Orenburg, Alexandrowka), im Rajon Alexandrowka
 in der Oblast Orjol:
 Mirny (Orjol, Kromy), im Rajon Kromy
 Mirny (Orjol, Soskowo), im Rajon Soskowo
 in der Oblast Pensa:
 Mirny (Pensa)
 in der Region Primorje:
 Mirny (Primorje)
 in der Oblast Pskow:
 Mirny (Pskow)
 in der Oblast Rjasan:
 Mirny (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Mirny (Rostow, Dubowskoje), im Rajon Dubowskoje
 Mirny (Rostow, Jegorlykskaja), im Rajon Jegorlykskaja
 in der Oblast Saratow:
 Mirny (Saratow, Dergatschi), im Rajon Dergatschi
 Mirny (Saratow, Iwantejewka), im Rajon Iwantejewka
 Mirny (Saratow, Jekaterinowka), im Rajon Jekaterinowka
 Mirny (Saratow, Jerschow), im Rajon Jerschow
 Mirny (Saratow, Nowousensk), im Rajon Nowousensk
 Mirny (Saratow, Petrowsk), im Rajon Petrowsk
 in der Region Stawropol:
 Mirny (Stawropol, Kurskaja), im Rajon Kurskaja
 Mirny (Stawropol, Mineralnyje Wody), im Rajon Mineralnyje Wody
 Mirny (Stawropol, Predgorny), im Rajon Predgorny
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Mirny (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tambow:
 Mirny (Tambow, Kirsanow), im Rajon Kirsanow
 Mirny (Tambow), im Rajon Tambow
 in der Oblast Tjumen:
 Mirny (Tjumen, Abatski), im Rajon Abatski
 Mirny (Tjumen, Wagai), im Rajon Wagai
 in der Oblast Tomsk:
 Mirny (Tomsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Mirny (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), im Rajon Krasnoarmeiski
 Mirny (Tscheljabinsk, Sosnowski), im Rajon Sosnowski
 Mirny (Tscheljabinsk, Tschebarkul), im Rajon Tschebarkul
 Mirny (Tscheljabinsk, Uiskoje), im Rajon Uiskoje
 Mirny (Tscheljabinsk, Uwelski), im Rajon Uwelski
 in der Republik Tschuwaschien:
 Mirny (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Mirny (Tula, Jefremow), im Rajon Jefremow
 Mirny (Tula, Nowomoskowsk), im Stadtkreis Nowomoskowsk
 in der Oblast Twer:
 Mirny (Twer, Konakowo), im Rajon Konakowo
 Mirny (Twer, Lichoslawl), im Rajon Lichoslawl
 Mirny (Twer, Nelidowo), im Rajon Nelidowo
 Mirny (Twer, Olenino), im Rajon Olenino
 Mirny (Twer, Torschok), im Rajon Torschok
 in der Oblast Uljanowsk:
 Mirny (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Mirny (Wladimir)
 in der Oblast Wolgograd:
 Mirny (Wolgograd, Nechajewskaja), im Rajon Nechajewskaja
 Mirny (Wolgograd, Nowonikolajewski), im Rajon Nowonikolajewski
 Mirny (Wolgograd, Schirnowsk), im Rajon Schirnowsk
 in der Oblast Wologda:
 Mirny (Wologda, Sjamscha), im Rajon Sjamscha
 Mirny (Wologda, Wytegra), im Rajon Wytegra
 in der Oblast Woronesch:
 Mirny (Woronesch)

Mirny ist der Familienname von:
 Maks Mirny (* 1977), weißrussischer Tennisspieler

Mirny steht für:
 Mirny-Station, Forschungsstation in der Antarktis
 eine Korvette, siehe Mirny (Schiff)
 Diamantbergwerk Mir in Jakutien

Siehe auch:
 Mirnyy Peak, Berg auf der Rothschild-Insel, Antarktis
 Myrne (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Myrnyj